Но́вотний, Но́вотни (, , ) — чеське, словацьке і польське прізвище. Жіноча форма — Но́вотна.

Відомі люди
 Андрей Новотний (1976) — словацький хокеїст.
 Вальтер Новотни (1920—1944) — німецький льотчик-ас часів Другої світової війни.
 Єнс Новотний (1974) — німецький футболіст.
 Їржі Новотний (1983) — чеський хокеїст.
 Яна Новотна (1968) — чеська тенісистка.

Чеські прізвища
Польські прізвища
Словацькі прізвища